4208 Kiselev è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1986, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,2039863 UA e da un'eccentricità di 0,0824370, inclinata di 16,73758° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1986
Kiselev